Антуан Ніколя Дюшен (1747–1827) — французький ботанік, натураліст та садівник.
 Гаетан Дюшен (1962–2007) — канадський хокеїст.
 Ернест Дюшен (1874–1912) — французький лікар.
 Метт Дюшен (1991) — канадський хокеїст.
 П'єр Дюшен (1940) — канадський політик.
 Стів Дюшен (1965) — канадський хокеїст.
 Дюшен де Булонь (1806–1875) — французький невролог.

 Дюшен — округ у штаті Юта, США

Французькі прізвища‎